Plaats in Indonesië
 Trengguli (Jenawi), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Trengguli (Wonosalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java